Лас Тручас има више значења:

 Лас Тручас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тручас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тручас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тручас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тручас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тручас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тручас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тручас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тручас (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тручас (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тручас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тручас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тручас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Тручас, Меса де Пинос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Тручас (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тручас (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику